KH-13 — неофициальное обозначение, которое может относиться к нескольким американским программам разработки разведывательных спутников. Является продолжением серии спутников «Кихоул», официально закончившихся на спутниках «KH-11»:
 
 
 
 или любой другой замены спутников «KH-11»